Vedanta steht für:
 Vedanta, eine indische Philosophie
 Vedanta Resources, einen britischen Bergbaukonzern
 Vedanta University, eine durch den o. g. Bergbaukonzern gegründete Universität in Konark (Orissa)